Брюс Уильям Стилман (Bruce William Stillman; род. 16 октября 1953, Мельбурн, Австралия) — австралийско-американский молекулярный биолог и биохимик, онколог, специалист по репликации ДНК.
Член Лондонского королевского общества (1993) и НАН США (с 2013 — избран как иностранный член в 2000), членкор Австралийской академии наук (2012), доктор философии (1979), президент и CEO, а также профессор Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор, с которой связана почти вся его жизнь.
Известен открытием  (в 1992).

Биография 
Окончил с отличием Сиднейский университет (бакалавр). В 1979 году в Австралийском национальном университете в  получил степень доктора философии. C того же 1979 года и поныне в Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор, первоначально постдок, с 1981 года в научном штате, ныне же её президент (с 2003) и CEO, а также именной профессор (William J. Matheson Professor) биологии рака, с 1992 года директор онкоцентра этой лаборатории, с 1994 года директор лаборатории (преемник Джеймса Уотсона).

Член Американской академии искусств и наук (2008), фелло Американской академии микробиологии (2000), Американской ассоциации содействия развитию науки (2005), Национальной академии изобретателей США (2016), Академии Американской ассоциации исследований рака (2019), ассоциированный член EMBO (2001).

Награды и отличия 
 Julian Wells Medal, Австралия (1994)
  (2004, совместно с )
 Curtin Medal for Excellence in Medical Research Австралийского национального университета (2006)
 Премия Луизы Гросс Хорвиц Колумбийского университета (2010, совместно с )
  Herbert Tabor Research Award (2014)
 Science and Technology Award Сучжоу, Китай (2018)
 Международная премия Гайрднера (2019)
 Премия Хейнекена (2020)

Почётный доктор  (2018), Сиднейского университета (2008), Университета Лонг-Айленда (2007) и др.

Офицер ордена Австралии (1999).

Примечания

Ссылки 
 https://www.cshl.edu/research/faculty-staff/bruce-stillman/
 Bruce Stillman named President of Cold Spring Harbor Laboratory (2003)

молекулярные биологи
онкологи США
Биохимики США
члены Лондонского королевского общества
Члены Американской академии искусств и наук
члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены-корреспонденты Австралийской академии наук
доктора философии
Члены Национальной академии изобретателей США
Члены Академии Американской ассоциации исследований рака
Члены Американской академии микробиологии
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
члены EMBO
Лауреаты премии Луизы Гросс Хорвиц
Лауреаты международной премии Гайрднера
Лауреаты премии Хейнекена
Почётные доктора Сиднейского университета